Marin Draganja e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma Mergea ha deciso di non partecipare. Draganja ha partecipato con Henri Kontinen ma i due sono stati sconfitti al primo turno da Martin Kližan e Lukáš Rosol.

Jamie Murray e John Peers hanno sconfitto in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah per 2–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinale, ritirati)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)

<li>  Jamie Murray /  John Peers (campioni)
<li>  Pablo Cuevas /  David Marrero (quarti di finale)

Qualificati

  Frank Moser /  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

Wildcard

  Philipp Kohlschreiber /  Philipp Petzschner (primo turno)

<li>  Jaume Munar /  Rafael Nadal (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Johan Brunström /  Adil Shamasdin (primo turno)

<li>  Frank Moser /  Jan-Lennard Struff (qualificati)

Qualificati
  Frank Moser /  Jan-Lennard Struff

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Bet-at-home Open 2015
ATP World Tour 2015